RN peut faire référence à :
 Route Nationale, en France ;
 Radiodiffusion nationale, une ancienne institution française ;
 Repère de nivellement, un point géodésique de l'IGN ;
 Rassemblement national, un parti politique français, nouveau nom du Front national depuis le  ;
 Rénovation nationale, un parti politique chilien ;
 Restauration nationale, un mouvement royaliste en France ;
 Regroupement national (1964-1966) / Ralliement national (1966-1968), un ancien parti politique prônant l'indépendance politique du Québec ;
 Révolution nationale, idéologie officielle du Régime de Vichy mis en place par le maréchal Pétain en  ;
 Réseau de neurones, méthode de programmation logiciel ;
 Résultat net, en économie ;
 Registered Nurse, un sigle désignant un infirmier diplômé d'État dans les pays d'influence anglo-saxonne ;
 Rn, digramme de l'alphabet latin.

RN est un code, qui peut désigner :
  ;
 Niger (République du Niger), selon le code international des plaques minéralogiques.

Rn est un symbole, qui peut signifier :
 le radon, un élément chimique,
 rn (read news), un logiciel de consultation de news développé par Larry Wall.

Voir aussi 
 La fin de ligne, représenté par la séquence de caractères \r\n dans les systèmes DOS/Windows.
 L'espace euclidien à  dimensions, symbolisé par .
Code